Cless, auch Cleß, ist ein in Deutschland und den USA verbreiteter Familienname folgender Personen:

 Carl Friedrich Cless (1797–1861), deutscher Pfarrer und Schriftsteller
 David Friedrich von Cleß (1768–1810), deutscher evangelischer Theologe
 Gertrud Cless-Bernert (1915–1998), österreichische Physikerin
 Heinrich David von Cleß (1741–1820), deutscher Theologe und Landtagsabgeordneter 
 Johann Heinrich von Cleß († 1759), österreichischer Offizier und Militärschriftsteller
 Karl von Cleß (1794–1874), deutscher evangelischer Theologe und klassischer Philologe
 Martin Cleß (1491–1552), württembergischer Theologe und Reformator
 Reinhold Cleß (1839–1907), württembergischer Bauunternehmer und Landtagsabgeordneter
 Rod Cless (1907–1944), amerikanischer Jazz-Musiker

daneben ist:

 Cless & Plessing, ein von 1898 bis 1904 existierender Grazer Fahrradhersteller

Siehe auch:
 Cles
 Clesse
 Claisse
 Kless
 Kläß
 Gless
 Gläß